В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Енн Кійомура-Хаясі 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (фінал)

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
 Андреа Леанд /  Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Кеті Джордан /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International